Midland League 1897–98 var den niende sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Mexborough, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson var ligaen blevet reduceret fra 15 til 12 hold. Fire hold havde forladt ligaen: Dresden United, som skiftede til The Combination, samt Grantham Rovers, Heanor Town og Worksop Town. Som erstatning havde ligaen kun optaget Burton Wanderers, som i sæsonen 1896-97 blev nr. 15 i Second Division i The Football League, og som ikke blev genvalgt til ligaen.

Efter sæsonen blev tre af ligaens hold, Barnsley, Burslem Port Vale og Glossop North End valgt til The Football League, der blev udvidet fra 32 til 36 hold. Som erstatning optog Midland League fem nye hold: Heanor Town, der vendte tilbage til ligaen efter én sæsons pause, samt reserveholdene for Derby County, Sheffield United, The Wednesday og Leicester Fosse.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898